Miejscowości w USA:
 Gilmore – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Crittenden
 Gilmore – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Allegany
Gminy w USA:
 Gilmore (ang. Gilmore Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Benzie
 Gilmore (ang. Gilmore Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Isabella
 Gilmore (ang. Gilmore Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
 Gilmore (ang. Gilmore Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Greene
Osoby o tym nazwisku:
 Peter H. Gilmore – amerykański pisarz i Najwyższy Kapłan Kościoła Szatana